Nuvolari puede referirse a:

 Tazio Nuvolari, (1892-1953) piloto de automovilismo.
 Audi Nuvolari, Prototipo de automóvil.
 Nuvolari TV, Canal de televisión italiano.